It Takes a Thief (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 1968
 It Takes a Thief (realityserie), een Amerikaanse realityserie uit 2005
 It Takes a Thief (album), een album uit 1994 van rapper Coolio
 It Takes a Thief (Thievery Corporation), een album uit 2010 van het Amerikaanse duo Thievery Corporation
 It Takes a Thief (film), een film uit 1999

Zie ook 
 To Catch a Thief, een film van Alfred Hitchcock naar een  roman van David Dodge